Union Berlin steht für:

 1. FC Union Berlin (1. Fußballclub Union Berlin), Fußballclub
 SC Union 06 Berlin (Sportclub Union 06 Berlin), Fußballclub
 Union 92 Berlin (Berliner Thor- und Fußball-Club Union 1892), ehemaliger Fußballclub
 Berliner Unions-Brauerei, eine Berliner Bierbrauerei aus dem 19. Jahrhundert